Toponímia
 Otero (Toledo), municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Otero de Bodas, municipi de la província de Zamora, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Otero de Herreros, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Otero del Monte, nucli del municipi càntabre de Valderredible
 Villaobispo de Otero, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 (1126) Otero, asteroide del Cinturó d'asteroides
 Persones
 La Bella Otero, (1868 - 1965), ballarina espanyola, personatge destacat de la Belle Époque francesa
 Antonio Otero Seco